Negus ist

 einer der ältesten Feudaltitel des Kaiserreiches Äthiopien, siehe Negus
 ein Heißgetränk aus Wein (meist Port), Wasser, Zucker und Gewürzen

Negus ist der Familienname folgender Personen:
 Steve Negus (* 1952), kanadischer Schlagzeuger
 Victor Ewings Negus (1887–1974), britischer Chirurg und Mediziner (Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde)